Die IS Open de Tênis 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. April 2013 in São Paulo, Brasilien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Letztjähriger Sieger im Einzel war Blaž Kavčič. Im Doppel gewann das Duo Paul Capdeville und Marcel Felder den Titel im letzten Jahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. April bis 22. April statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Máximo González
 Pablo Galdón
 Rui Machado
 Dušan Lojda

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 59 kB)

ATP Challenger Tour 2013
ATP Challenger São Paulo-2